Jim Foley (American footballspeler), Canadees American footballspeler
 Jim Foley (persfotograaf), Amerikaans persfotograaf